Svartskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartskäret (nordost om Jungfruskär, Houtskär), Åboland, 
 Svartskäret (öster om Jungfruskär, Houtskär), Åboland, 
 Svartskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Svartskär
Svartskären

Robotskapade Finlandförgreningar